Die 1. divisjon 1996 war die insgesamt 34. Spielzeit der zweithöchsten norwegischen Fußballliga und die sechste unter dem Namen 1. divisjon. Sie begann am 28. April 1996 und endete am 29. September 1996.

Modus 
Die 24 Mannschaften waren in zwei Gruppen zu je 12 Teams eingeteilt. Diese spielten an 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Gruppensieger stiegen direkt in die Tippeligaen auf. Die beiden Zweitplatzierten ermittelten den dritten Aufsteiger.

Dies war die letzte Spielzeit mit zwei Gruppen. Ab der folgenden Saison wurde die Meisterschaft in der 2. divisjon mit 14 Mannschaften eingleisig geführt. Daher stiegen aus jeder Gruppe die letzten sechs Teams direkt ab, die Sechstplatzierten mussten in die Relegation.

Gruppe 1

Gruppe 2

Relegation 

|}
Alle Vereine blieben in ihren jeweiligen Ligen.

Play-offs 

|}
Sogndal stieg damit in die Tippeligaen auf.

Weblinks 
 1. division Gr. 1 fotball.no
 1. division Gr. 2 fotball.no
 Play-off und Relegation rsssf.no

Fußballsaison 1996
1996